

Населені пункти 
Села:
 Августівка — Одеська область, Одеський район
 Августівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Августівка — Чернігівська область, Прилуцький район

Колонія:
 Августівка — колишня колонія, Новоград-Волинський повіт, Жолобенська волость

Див. також 
 Августовка